«Горки» — белорусский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 2003 году. С 2018 года выступает во второй лиге.

История 
Команда основан в 2003 году. В 2004—2006 годах играл во Второй лиге Белоруссии. В 2006 году заняла последнее семнадцатое место, пропустив более 100 голов. После этого «Горки» перешли в чемпионат Могилёвской области, где вскоре стали одними из фаворитов. Неоднократно становились чемпионами и обладателями Кубка области, несколько раз завоевывали серебряные медали.

В начале 2018 года клуб вернулся во вторую лигу.

Достижения 
 Чемпион Могилёвской области: 2012, 2013, 2015, 2017

Нынешний состав 
На август 2020 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 ФК «Горки» — чемпион области
 Статистика сезона 2018 на football.by 

Футбольные клубы Белоруссии
Горки (город)